Die A lyga 2010 war die 21. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 20. März 2010 und endete am 14. November 2010. Der 2010 als Titelverteidiger angetretene Verein Ekranas Panevėžys konnte zum sechsten Mal die litauische Meisterschaft gewinnen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010